Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Наталі Деші виграла виграла перший і єдиний титул у своїй кар'єрі, у фіналі перемігши Марі-Гаяне Мікаелян з рахунком 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Uncle Tobys Hardcourts, одиночний розряд
Uncle Tobys Hardcourts 2003